Чемпионат Азии по русским шашкам 2019 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 19 по 25 июня в основной программе, быстрых шашках и блице среди мужчин и женщин по швейцарской системе в 7 раундов, а также в других возрастных категориях. Классическая и молниеносная программы прошли по русским шашкам, быстрая программа — по бразильским шашкам. Он стал отборочным на чемпионат мира 2019 года. Одновременно проводились чемпионаты Азии по международным шашкам среди мужчин и женщин и по турецким шашкам.

Результаты

Мужчины

Классические

Блиц

Рапид

Женщины

Классические

Блиц

Рапид

Примечания

Ссылки 
 Классика. Результаты мужчин и женщин
 Блиц. Результаты мужчин и женщин
 Рапид. Результаты мужчин и женщин 

2019
шашки
шашки
шашки
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане
Июнь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте